Серге́й Дени́сов:
 Денисов, Сергей Александрович (род. 1997) — российский игрок в мини-футбол.
 Денисов, Сергей Алексеевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Денисов, Сергей Геннадьевич (род. 1960) — российский художник, дизайнер.
 Денисов, Сергей Евдокимович (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Денисов, Сергей Иванович (1898—1943) — советский генерал-майор.
 Денисов, Сергей Петрович (род. 1937) — физик-экспериментатор.
 Денисов, Сергей Прокофьевич (1909—1971) — генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.
 Денисов, Сергей Фёдорович (1952—2018) — советский и российский философ.